La Photo est le titre de plusieurs œuvres :
 La Photo (I fotografia), film de Nikos Papatakis (1986) ;
 La Photo, deuxième épisode de la saison 11 de la série télévisée South Park ;
 La Photo, troisième épisode de la saga de bande-dessinée Les Mondes d'Aldébaran ;

Voir aussi 
 La Photo du colonel, recueil de nouvelles d'Eugène Ionesco.